L’heptafluoropropane est le nom de deux fluoroalcanes isomères de formule brute  :
 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane,
 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane.

Fluoroalcane